Avellanedense – abitanti di Avellaneda (Buenos Aires)
Avellanedense – abitanti di Avellaneda (Santa Fe)